

Нижній Тиловай — присілок, Граховський район, Удмуртія
 Нижній Тиловай — присілок, Дебьоський район, Удмуртія

Див. також 
 Тиловай